Principat de Silana, petit estat tributari de la presidència de Bombai.
 Júnia Silana, dama romana del .